Верлио́ка:
 Верлиока — мифологическое одноглазое существо в русском, белорусском и украинском фольклоре.
 «Верлиока» — советский мультфильм по мотивам русской сказки (1957).
 «Верлиока» — сказочная повесть Вениамина Каверина (1981).